Chitra – comune del Panama
 Chitra – genere di tartarughe della famiglia dei trionichidi